Гейне:

 Гейне, Алиса (1858—1925) — герцогиня Ришельё, княгиня Монако.
 Гейне, Петер Бернгард Вильгельм (1827—1885) — немецко-американский живописец-ландшафтист и писатель.
 Гейне, Вольфганг (1861—1944) — немецкий политический и государственный деятель.
 Гейне, Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист и критик.
 Гейне, Генрих Оттович (1906—1993) — советский ЛОР-врач немецкого происхождения.
  (1922—1996) — французский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Гейне, Карл Эрдманн (1819—1888) — немецкий фабрикант и политик.
 Гейне, Мориц (1837—1906) — немецкий лингвист, филолог и лексикограф, профессор.
 Гейне, Соломон (1767—1844) — немецкий банкир и благотворитель, дядя Генриха Гейне.
 Гейне, Томас Теодор (1867—1948) — немецкий художник, график и писатель.
 Гейне, Фердинанд (1809—1894) — немецкий орнитолог и коллекционер птиц.
  (род. 1930) — новозеландский и британский физик.
 Гейне, Христиан Готлиб (1729—1812) — немецкий филолог и археолог.
 Гейне, Эдуард (1821—1881) — немецкий математик и педагог.
 Гейне-Вагнер, Жермена Леопольдовна (1923—2017) — латвийская оперная певица.

 Гейне — оперативный псевдоним советского разведчика А. П. Демьянова.

См. также 
 Хейне